Grupa mostowa
 zespół pododdziałów (oddziałów) wojsk inżynieryjnych, organizowany doraźnie pod jednym dowództwem w celu budowy (odbudowy) mostu;
 część oddziału zabezpieczenia ruchu przeznaczona do budowy (odbudowy) mostów na trasie przemarszu wojsk.

Mosty wojskowe